Гоголев Александр Дмитриевич (18 мая 1992, Москва) — российский хоккеист, нападающий. Сын хоккеиста и тренера Дмитрия Гоголева, старший брат игрока клуба «Гельф Шторм» Павла Гоголева. Воспитанник московской хоккейной школы «Крылья Советов».

Карьера 
Начинал выступать в молодёжном состав московских «Крыльев Советов».
Был выбран на драфте КХЛ, московским «Спартаком».

Привлекался в юниорскую сборную России, спортсменов не старше 17 лет. Выступал за юниорскую сборную России в розыгрыше «Мирового Кубка Вызова» 2009 года.

С образованием МХЛ, с 2009 по 2011 года выступал в молодёжной команде «крано-белых» — «МХК Спартак».

В сезоне КХЛ 2010/2011, дебютировал за основную команду, в серии домашних матчей против: череповецкой «Северстали», новосибирской «Сибири» и хабаровского «Амура».

После досрочного окончания выступления «Спартака» в Плей-офф КХЛ 2011, Александра, а также его одноклубников: Якова Селезнёва, Дмитрия Вишневского, Филиппа Толузакова и Артёма Воронина, командировали в фарм-клуб ВХЛ — московские «Крылья Советов», выступающие в Сетуни, для повышения игровой практики и участия в Плей-офф ВХЛ 2011 года.

Сыграв 5 матчей в составе родных «Крыльев» Александр уехал за океан, где на драфте юниоров его выбрали «Калгари Хитмен». Стал стабильно выступать в Западной хоккейной лиге (WHL), проведя за первый сезон 69 матчей, набрав при этом 57 (25+32) очков.

В сезоне 2012/2013, перешёл в систему клуба западной хоккейной лиги «Виктория Ройалс». 20 января 2013 года, был признан лучшим игроком недели CHL.

Предсезонную подготовку, нового сезона 2013/2014, провёл в «Спартаке», однако не подошёл клубу. В итоге Александр подписал контракт с череповецкой «Северсталью».

На драфте расширения 2014 года, Гоголев был выбран тольяттинским клубом «Лада». Следующие два сезона играл за клубы ВХЛ: «Ариаду», «Динамо» из Балашихи и воскресенский «Химик».

Статистика выступлений 
По состоянию на 8 января 2016 года
                                               --- Регулярный сезон---         ---- Плей-офф ----

Сезон        Команда                           Лига     И   Г    ГП   О  Штр    И   Г   ГП О Штр
------------------------------------------------------------------------------------------------
2009-10   МХК Спартак (Москва)                  МХЛ     45  13   31   44  66    -   -   -  -  -
2010-11   Спартак (Москва)                      КХЛ     3   0    0    0   0     -   -   -  -  -
          МХК Спартак (Москва)                  МХЛ     43  19   23   42  111   -   -   -  -  -
          Крылья Советов (Москва)               ВХЛ     -   -    -    -   -     5   1   0  1  2
2011-12   Калгари Хитмэн (Калгари)              WHL     69  25   32   57  34    5   3   1  4  2
2012-13   Виктория Ройалс (Виктория)            WHL     49  20   45   65  36    -   -   -  -  -
2013-14   Северсталь (Череповец)                КХЛ     24  1    2    3   4     -   -   -  -  -
2014-15   Ариада (Волжск)                       ВХЛ     21  4    5    9   10    -   -   -  -  -
2014-15   Динамо (Балашиха)                     ВХЛ     9   5    4    9   4     -   -   -  -  -
2015-16   Динамо (Балашиха)                     ВХЛ     30  6    8    14  16    -   -   -  -  -
2015-16   Химик (Воскресенск)                   ВХЛ     5   1    1    2   6     -   -   -  -  -
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Личные достижения 
 Участник матча звезд МХЛ 2010/2011.
 Лучший игрок 25 недели CHL, сезона 2012/2013.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки МХК «Спартак»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки «Калгари Хитмен»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Ариада»